Теуантепек — смуга суші між затокою Кампече Атлантичного океану і затокою Теуантепек
 Теуантепек — затока Тихого океану біля південних берегів Мексики